Le Groupe des Huit, qui réunit huit compositeurs et musicologues espagnols ;
 Le groupe des Huit, un groupe de huit établissements d'enseignement supérieur réunissant les plus anciennes universités d'Australie ;
 Le Groupe des huit, le groupe des sept plus grandes puissances économiques étendu à la Russie.